Тритон:

Астрономия 
 Тритон — спутник Нептуна.

Мифология 
 Тритон — бог древнегреческой мифологии, сын Посейдона и Амфитриты.
 Тритоны — сыновья Тритона и нимф.

Биология 
 Тритоны — группа земноводных.
 Тритоны — род хвостатых земноводных семейства саламандр.

Искусство 
 Тритон — музыкальный интервал, равный трём целым тонам.
 Тритон — музыкальное издательство в Ленинграде (1925—1935).
 Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова и его друга — фельетон Достоевского (подзаголовок «Тритон», 1878).
 — роман Самюэля Дилэни 1976 года

Техника 
 Подводные лодки проекта 907 «Тритон-1М» — серия сверхмалых подводных лодок ВМФ СССР.
 Подводные лодки проекта 908 «Тритон-2» — серия сверхмалых подводных лодок ВМФ СССР.
 Тритон-НН — российский погружающийся катер-носитель водолазов.
 Тритон (Y-5) — греческая подводная лодка, погибшая во Второй мировой войне.
 USS Triton — американская атомная подводная лодка
 Тритон — колёсная бронемашина с усиленной противоминной защитой, разработанная киевским заводом «Ленинская кузница».

Прочее 
 Тритон — река в Греции.
 Тритон — ядро атома трития.

См. также 
 Тритон Ноль
 Триттон